Díaz Vélez puede hacer referencia a:

Personas 

Eustoquio Díaz Vélez, general que luchó en la guerra de independencia y en las guerras civiles de Argentina.
José Miguel Díaz Vélez, abogado y político argentino, hermano de Eustoquio Díaz Vélez.
Manuel Díaz Vélez, joven militar fallecido en el Combate de San Lorenzo, hermano de Eustoquio Díaz Vélez.
Eustoquio Díaz Vélez (hijo), hijo menor del general argentino Eustoquio Díaz Vélez.
Ciriaco Díaz Vélez, militar argentino, hijo de José Miguel Díaz Vélez.
Carlos Díaz Vélez, ingeniero argentino, hijo de Eustoquio Díaz Vélez (hijo).
Matilde Díaz Vélez, estanciera argentina, hija de Carlos Díaz Vélez.
Leopoldo Díaz Vélez, poeta y cantante de tango argentino.

Otros 
Avenida Díaz Vélez, avenida de la ciudad de Buenos Aires denominada de esa forma en honor a Eustoquio Díaz Vélez.
Estación Díaz Vélez, estación de la línea I de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.
Palacio Díaz Vélez, palacio ubicado en Barracas.
Plaza Díaz Vélez, espacio público ubicado en Barracas.

Familia Díaz Vélez